Bieg na 3000 metrów z przeszkodami kobiet – jedna z konkurencji biegowych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie.

Terminarz

Rekordy

Rezultaty

Eliminacje 
Rozegrano 2 biegi eliminacyjne, do których przystąpiło 27 biegaczek. Awans do finału dawało zajęcie jednego z pierwszych pięciu miejsc w swoim biegu (Q). Skład finału uzupełniło pięć zawodniczek z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Źródło:

Finał 
Źródło: .

Uwagi

Przypisy 

Bieg na 300 metrów z przeszkodami kobiet